Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1968 — десятый розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе  (Канада) с 20 по 24 марта 1968 года. В седьмой раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров по «круговой системе» в один круг, после чего четыре лучшие команды попадали во второй этап, «плей-офф», играющийся по «олимпийской системе»: полуфиналы, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 
{| class="wikitable"
! Команда !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Кёрлинг-клуб, город
|-
| || Рон Норткотт || Джимми Шилдс || Берни Спаркс || Фред Стори || Calgary CC (Калгари)
|-
| || Тур Андресен || Ларс Аскерсруд || Эйвинд Тандберг || Андерс Ландемоэн || Bygdøy CC (Осло)
|-
| || Бад Сомервилл || Билл Страм || Ал Ганье || Том Райт || Superior CC (Сьюпириор)
|-
| || Пьер Боан || Мартино Пароди || Ги Пароди || Франсуа Пароди || Mont d' Arbois CC (Межев)
|-
| || Вернер Фишер-Вепплер || Херберт Келлнер || Рольф Клуг || Хайнц Келлнер || EC Bad Tölz (Бад-Тёльц)
|-
| || Франц Марти || Ули Штауфер || Петер Штауденман || Рудольф Рютти || Thun CC (Тун)
|-
| || Рой Берглоф || Челль Гренгмарк || Свен Карлссон || Стиг Хоканссон || IF Göta (Карлстад)
|-
| || Чак Хэй || Джон Брайден || Алан Глен || Дэвид Хауи || Kilgraston & Moncrieffe CC (Перт)
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Квебеке
Март 1968 года
Чемпионаты мира в Канаде